Amerikai Egyesült Államok
Hanna (Dél-Dakota)
Hanna (Indiana)
Hanna (Louisiana)
Hanna (Nyugat-Virginia)
Hanna (Utah)
Hanna (Wyoming)
egyéb
Hanna (keresztnév)
Hanna (televíziós sorozat)
lásd még
Hannah (egyértelműsítő lap)